Мани́ () — небольшой город в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Maní с майянского языка можно перевести по-разному: место, где всё произошло.

Поселение было основано в доиспанский период, и было церемониальным местом поклонения Кукулькану. Первое упоминание относится к 1562 году, когда епископ Юкатана Диего де Ланда организовал сжигание всех кодексов и символов цивилизации майя, объявив, что они являются «ложью дьявола».

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Юкатана
Города майя